Оле́г Влади́мирович Кра́сиков (; ) — российский кёрлингист.

Игрок смешанной сборной России на чемпионате мира по кёрлингу среди смешанных команд 2017.

Выступает за клуб «Адамант» (Санкт-Петербург).

Достижения 
 : бронза ().
 Кубок России по кёрлингу среди мужчин: бронза (2016).
 : золото (), бронза (, ).
 Кубок России по кёрлингу среди смешанных команд: серебро (2022).
 : золото (, ).
 Кубок России по кёрлингу среди смешанных пар: бронза (2022).

Команды 
{| class="wikitable"
|-
!width="70"|Сезон !!Четвёртый !!Третий !!Второй !!Первый !!Запасной !!Турниры
|-
| 2016—17 || Алексей Стукальский || Андрей Дроздов || Пётр Дрон || Антон Калалб || Олег Красиков || КРМ 2016 
|-
| 2016—17 || Олег Красиков || ? || ? || ? || || 
|-
| 2016—17 || Олег Красиков || Рудольф Захарян || Данил Киба || Артем Вайхонский || Сергей Никитин ||  (14 место)
|-
| 2017—18 || Рудольф Захарян || Олег Красиков || Данил Киба || Артём Вайхонский || Степан Шулико || 
|-
| 2017—18 || Олег Красиков || ? || ? || ? || || 
|-
| 2017—18 || Олег Красиков || Сергей Варламов || Данил Киба || Николай Чередниченко || Иван Александров || КРМ 2017 (6 место)
|-
| 2017—18 || Олег Красиков || Данил Киба || Сергей Варламов || Николай Чередниченко || ||  (11 место)
|-
| 2018—19 || Пантелеймон Лаппо || Пётр Дрон || Олег Красиков || Николай Чередниченко || Глеб Лясников || КРМ 2018 (4 место)
|-
| 2018—19 || Олег Красиков || Артём Вайхонский || Данил Киба || Глеб Лясников || Дмитрий Логвин ||  (8 место)
|-
| 2019—20 || Олег Красиков || Артём Букарев || Сергей Варламов || Данил Киба || Рудольф Захарян || КРМ 2019 (9 место)
|-
| 2020—21 || Олег Красиков || Пётр Дрон || Сергей Варламов || Данил Киба || Матвей Вакинтренеры:Константин Задворнов,Матвей Вакин || КРМ 2020 (11 место)
|-
| 2020—21 || Олег Красиков || Данил Киба || Пётр Дрон || Глеб Лясников || Сергей Варламовтренер:Константин Задворнов ||  (8 место)
|-
| 2020—21 || Алексей Стукальский || Олег Красиков || Данил Киба || Сергей Варламов || Глеб Лясниковтренер:Константин Задворнов ||  
|-
| 2022—23 || Олег Красиков || Глеб Лясников || Артём Букарев || Данил Киба || Дмитрий Логвинтренер:Константин Задворнов || КРМ 2022 (8 место)
|-
|colspan="7"|Кёрлинг среди смешанных команд (mixed curling)
|-
| 2017—18 || Алексей Стукальский || Мария Ермейчук || Олег Красиков || Аида Афанасьева || || КРСК 2017 
|-
| 2017—18 || Алексей Стукальский || Мария Ермейчук || Олег Красиков || Маргарита Евдокимова || тренер:Константин Задворнов ||  (5 место)
|-
| 2017—18 || Алексей Стукальский || Анастасия Халанская || Олег Красиков || Аида Афанасьева || ||  
|-
| 2018—19 || Алексей Стукальский || Мария Ермейчук || Олег Красиков || Анастасия Халанская || ||  
|-
| 2019—20 || Алексей Стукальский || Анастасия Халанская || Олег Красиков || Мария Дроздова || || КРСК 2019 (6 место)
|-
| 2020—21 || Алексей Стукальский || Нкеирука Езех || Олег Красиков || Анастасия Халанская || ||  
|-
| 2022—23 || Олег Красиков' || Нкеирука Езех || Глеб Лясников || Ирина Низовцева || тренер: О.В. Красиков || КРСК 2022 
|-
|colspan="7"|Кёрлинг среди смешанных пар (mixed doubles curling)
|-
| 2015—16 || Полина Биккер || Олег Красиков || || || ||  (21 место)
|-
| 2016—17 || Полина Биккер || Олег Красиков || || || || КРСП 2016 (5 место)
|-
| 2019—20 || Анастасия Халанская || Олег Красиков || || || || КРСП 2019 (9 место)
|-
| 2019—20 || Маргарита Евдокимова || Олег Красиков || || || ||  (15 место)
|-
| 2020—21 || Нкеирука Езех || Олег Красиков || || || ||  
|-
| 2021—22 || Ольга Антонова || Олег Красиков || || || тренер: Олег Красиков || КРСП 2021 (4 место)
|-
| 2021—22 || Диана Маргарян || Олег Красиков || || || тренер: Константин Задворнов ||  (10 место)
|-
| 2022—23 || Нкеирука Езех || Олег Красиков || || || тренеры: Олег Красиков (КР),Константин Задворнов (ЧР) || КРСП 2022  
|}(скипы выделены полужирным шрифтом)''

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты России
Чемпионы России по кёрлингу